Steve McQueen puede referirse a:

 Steve McQueen (1930-1980), actor estadounidense.
 Steve McQueen, Steven Rodney McQueen, más conocido como Steve McQueen, cineasta, fotógrafo y escultor británico.
 Steve McQueen (1988-), actor estadounidense, nieto del primero. 
 Steve McQueen (1985), nombre del álbum de la banda inglesa Prefab Sprout.